Némaság

Települések
 Néma, falu Romániában, Kolozs megyében
 Néma, város Mauritániában
 Kolozsnéma, község Szlovákiában a Nyitrai kerület Komáromi járásában

Történeti földrajz
 Csáknéma puszta, Győr vármegye
 Egyházasnéma, Kolozsnéma egykori neve
 Kállós Néma, Komárom vármegye
 Kisnéma puszta, Győr vármegye
 Néma, Zemplén vármegye
 Öregnéma puszta, Győr vármegye

Egyéb 
A néma (1990), Erdős Péter filmje
 Néma, Stephen King Napnyugta után c. novelláskötetének egyik története